Wüeribach – abgeleitet von Wuhr / Wehr – ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Wüeribach (Reppisch), linker Zufluss der Reppisch in Birmensdorf, Kanton Zürich
 Wüeribach (Sihl), rechter Zufluss der Sihl bei Mürg (Horgen), Kanton Zürich
 Wüeribach (Tüfenbach), rechter Zufluss des Tüfenbachs (zum Greifensee) bei Wüeri (Mönchaltorf), Kanton Zürich
 Wüeribach (Zulg), linker Zufluss der Zulg zwischen Teuffenthal und Horrenbach-Buchen, Kanton Bern